

Поняття Московсько-Константинопольська схизма відноситься до кількох схизм всередині Православної церкви поміж Російською православною церквою та Вселенським патріархатом.

 Московсько-Константинопольська схизма (XV-XVI ст.), розкол в якому Церква Московії віддлілися від Київської митрополії Вселенського патріархату Константинополя, припинивши євхаристійне спілкування прибл з 1467 по 1560 рр. до отримання нею автокефалії в 1589 з порушенням церковних канонів.
Московсько-Константинопольська схизма (1996), розкол в якому Російська Православна Церква повністю припинила спілкування з Константинопольським Вселенським Патріархатом від 23 лютого 1996 р. через суперечки щодо канонічної юрисдикції над Естонією; цей розкол тривав трохи менше трьох місяців (з 23 лютого по 16 травня 1996 року).
 Московсько-Константинопольська схизма (2018), розкол в якому Російська Православна Церква повністю припинила спілкування з Константинопольським Вселенським Патріархатом 15 жовтня 2018 р. через суперечки щодо канонічної юрисдикції над Україною.

Пов'язані статті:
 Третій Рим, Російське твердження, щодо de facto першості в Православному світі після падіння Константинополя в 1453 році
 Розкол, схизма XVII століття в рамках Російської православної церкви з антиреформаційними членами, що в кінцевому підсумку призвело до утворення сект Старовірів